Genocide е компилационен албум на британската хевиметъл група Judas Priest. Това е поредна компилация, съдържаща първите два албума на групата – Rocka Rolla и Sad Wings of Destiny. Както предишни, Genocide е издаден от Gull, с цел печалба от популярността на Judas Priest. Мениджмънта на бандата съветва феновете да не я купуват, защото е нещо, което вече е издавано.

Състав 
 Роб Халфорд – вокали, хармоника
 Кенет Даунинг – китара
 Глен Типтън – китара, клавиши, бек вокали
 Йън Хил – бас
 Джон Хинч – барабани
 Алън Муур – барабани

Песни

Бележки 

Албуми на Джудас Прийст
Музикални албуми от 2000 година
Компилации